El siguiente artículo describe la demografía de Hungría

Población
Para el año 2021, Hungría tiene una población aproximada de 9,769,526 habitantes.

Ciudades 

Estas son las ciudades de más de 50.000 habitantes:
 Békéscsaba
 Budapest (capital del país)
 Debrecen
 Dunaújváros
 Eger
 Győr
 Kaposvár
 Kecskemét
 Miskolc
 Nyiregyháza
 Pécs
 Sopron
 Szeged
 Székesfehérvár
 Szolnok
 Szombathely
 Tatabánya
 Veszprém
 Zalaegerszeg

Idiomas 

Idioma húngaro oficial

idioma alemán 2.6%, idioma serbio 2%, idioma eslovaco 0.8%, idioma rumano 0.7%, idioma ucraniano.

Etnias 

Húngaros 89.9%, gitanos 4%, alemanes 2.6%, serbios 2%, eslovacos 0.8%, rumanos 0.7%, judíos 0,3, ucranianos.

Religión 

Iglesia católica 67.5%, Calvinistas 20%, Luteranos 5%, Judíos 0,3%, ateos y otros 7.2%

Estadísticas vitales

Inmigración
A diferencia de otros países de la Unión Europea, la tasa de inmigrantes de Hungría es relativamente baja. Los principales países de origen corresponde a Ucrania, Rumania y China.

Población nacida en el extranjero

Enlaces externos

Referencias